Mies může znamenat:

 Mies (Vaud) – obec ve Švýcarsku v distriktu Nyon, sídlo sportovních federací
 německý název města Stříbro v okrese Tachov
 německý název vsi Mechová, části obce Lipová v okrese Cheb
 německý název řeky Mže